Cunnington ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Cunnington (* 1987), englischer Fußballspieler
 Ben Cunnington (Footballspieler) (* 1991), australischer Footballspieler
 Ben Cunnington (Archäologe) (1861–1950), englischer Archäologe und Kurator
 Cecil Cunnington (1878–1961), englischer Arzt, Schriftsteller und Historiker
 Douglas Cunnington (1885–1973), kanadischer Politiker
 Eddie Cunnington (* 1969), schottischer Fußballspieler
 Maud Cunnington (1869–1951), walisische Archäologin
 Shaun Cunnington (* 1966), englischer Fußballspieler
 William Cunnington (1754–1810), britischer Archäologe